Бернсайд:

Бернсайд — статистично обумовлена місцевість в штаті Аризона
 Бернсайд — округ в місті Чикаго, штат Іллінойс
 Бернсайд — невключена територія в штаті Іллінойс
 Бернсайд — невключена територія в штаті Айова
 Бернсайд — місто в штаті Кентуккі
 Бернсайд — невключена територія в штаті Луїзіана
 Бернсайд — тауншип в штаті Мічиган
 Бернсайд Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсильванія
 Бернсайд Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсильванія